Grad u Danskoj:
 Hillerød, grad u regiji Hovedstaden

Općina u Danskoj:
 Hillerød (općina), općina u regiji Hovedstaden